Рике:
 Рике — станция Парижского метрополитена.
 Рике — парк в Тбилиси.
 Рике — село в Зугдидском муниципалитете в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия.
 Рике, Пьер-Поль (1609—1680) — французский инженер, каналостроитель.
 Рике, Франсуа-Жозеф-Филипп де (1771—1843) — французский принц.

См. также 
 Рике с хохолком
 Рикке